Jaguar XKR steht für folgende Modelle von Jaguar:

 Jaguar X100 (1996 bis 2005)
 Jaguar X150 (ab 2006)